Артур Л. Херман (род. 1956) — американский историк и автор книг по . Старший научный сотрудник .

Биография 
Сын Артура Л. Хермана — исследователя санскрита, профессора философии в Висконсинском университете. Получил степень бакалавра в Университете Миннесоты, степень магистра и доктора философии по истории Университета Джона Хопкинса. Провёл семестр в Эдинбургском университете в Шотландии. Диссертация была посвящена политическим взглядам французских гугенотов начала 17-го века.

В конце 1980-х и начале 1990-х преподавал в университете , Университете Джорджа Мейсона и Джорджтауне. Был основателем и координатором «Программы западного наследия» в Смитсоновском кампусе.

Книга Хермана о шотландском просвещении «How the Scots Invented the Modern World» (2001) стала бестселлером по версии New York Times .

Книга Gandhi and Churchill: The Epic Rivalry that Destroyed an Empire and Forged Our Age, вошла в шортлист Пулитцеровской премии 2009 года.

Семья 
В 1987 году женился на Бет Марле Варшофски, они проживают в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния.

Библиография 
 The Idea Of Decline In Western History, Free Press, 1997-01-08 .
 Joseph McCarthy: Reexamining the Life and Legacy of America’s Most Hated Senator, Free Press, 1999-12-02 .
 How the Scots Invented the Modern World: The True Story of How Western Europe's Poorest Nation Created Our World and Everything in It, Three Rivers Press 2002-09-24 .
 To Rule the Waves: How the British Navy Shaped the Modern World, HarperCollins, 2004-10-26 .
 Gandhi and Churchill:The Epic Rivalry that Destroyed an Empire and Forged Our Age, Bantam, 2008-04-29 .
 Freedom’s Forge: How American Business produced victory in World War II, 2012 
 The Cave and the Light: Plato vs. Aristotle and the Struggle for the Soul of Western Civilization, Random House, 2013-10 .
 Douglas MacArthur: American Warrior, Random House, 2016-06-14 .
 1917: Lenin, Wilson, and the Birth of a New World Disorder, HarperCollins, 2017-11-28 .

Примечания

Ссылки 
 Biographical profile, Hudson Institute
 Guide to the Arthur Herman papers, 1950—1999, George Mason Universities Libraries

Преподаватели университета Джорджа Мейсона
Преподаватели Джорджтаунского университета
Преподаватели Католического университета Америки
Выпускники Университета Джонса Хопкинса
Википедия:Биографии современников
Родившиеся в 1956 году